Ханлар:
 Ханлар — имя
 Ханлар — название азербайджанского города Гёйгёль в 1938—2008 гг.
 Ханлар — название поселка в Сабаильском районе Баку Биби-Эйбат до 1992 г.
 Ханлар — остров в Каспийском море, близ Баку.